Спортсмены Таиланда принимают участие в Летних Олимпийских играх с 1952 года. Первая медаль была завоёвана ими лишь в 1976 году в Монреале: Паяо Поонтарат стал бронзовым призёром соревнований по боксу. Первая золотая награда была выиграна в 1996 году на Играх в Атланте: победу одержал боксёр Сомлук Камсинг. Всего таиландскими атлетами было завоёвано 33 награды: 9 золотых, 8 серебряных и 16 бронзовых. Представители Таиланда становились призёрами Олимпийских игр в трёх видах спорта: в боксе, тяжёлой атлетике и тхэквондо. В 2004 году впервые в истории Таиланда олимпийское золото завоевала женщина — штангистка Удомпорн Полсак.

В 1980 году Таиланд поддержал бойкот Олимпийских игр в Москве.

В 2002 и 2006 годах на Зимних Олимпийских играх Таиланд был представлен одним спортсменом — лыжником Праватом Нагваджарой. На Олимпийских играх 2014 года страну представляли два горнолыжника — Канес Сучаритакул и всемирно известная скрипачка Ванесса Мэй. Через четыре года Таиланд отправил на XXIII зимние Олимпийские игры самую представительную делегацию в своей истории, состоявшую из четырёх атлетов.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Таиланда на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Олимпийский комитет Таиланда
 Таиланд на официальном сайте Олимпийского движения